Dystaenia takesimana är en flockblommig växtart som först beskrevs av Takenoshin Nakai, och fick sitt nu gällande namn av Masao Kitagawa. Dystaenia takesimana ingår i släktet Dystaenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
takesimana